Ян Талих (): Талих, Ян (старший) (1945—2020) — чешский альтист.
 Талих, Ян (младший) (род. 1967) — чешский скрипач.